Natalija Gontscharowa bzw. Natalja Gontscharowa ist der Name folgender Personen:
* Natalija Olegowna Gontscharowa (* 1989), russische Volleyballspielerin
 Natalija Sergejewna Gontscharowa (1881–1962), russische Künstlerin des Silbernen Zeitalters
 Natalja Michailowna Gontscharowa (* 1988), russische Wasserspringerin
 Natalja Nikolajewna Puschkina-Lanskaja (1812–1863; geborene Gontscharowa), Frau des russischen Dichters Alexander Puschkin